Christian Maly ist der Name folgender Personen:

* Christian Maly (Handballtrainer) (* 1961), österreichischer Handballtrainer
 Christian Maly (Fußballspieler) (* 1975), deutscher Fußballtorwart